

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gaby Bussmann, (1959- ), est une athlète ouest-allemande.
 Gaëtan Bussmann, (1991- ), est un footballeur français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme